Пиједрас Пинтадас има више значења:

 Пиједрас Пинтадас (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас Пинтадас (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику